Механическая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Механическая улица — улица в Абакане.
 Механическая улица — улица в Воронеже.
 Механическая улица — улица в Гатчине.
 Механическая улица — улица в Калининграде.
 Механическая улица — улица в Колпине.
 В Новосибирске:
 1-я Механическая улица;
 2-я Механическая улица.
 Механическая улица — улица в Челябинске.
 Механическая улица — улица в Ярославле.
 Механический переулок — улица в Томске.
 Механическая улица — улица в Тюмени.
 Механическая улица — бывшая самостоятельная улица, являющаяся сейчас частью улицы Горького в Екатеринбурге.

Украина 
 Механическая улица — улица в Запорожье.